Bongo Cha Cha Cha (brano musicale) – brano musicale di Caterina Valente
Bongo cha cha cha/Guardando il cielo – singolo di Caterina Valente contenente il brano
Bongo Cha Cha Cha (Goodboys) – singolo dei Goodboys contenente il brano